Marc Juni Brut (en llatí Marcus Junius M. P. L. N. Brutus) va ser un magistrat romà. Formava part de la gens Júnia i de la branca dels Brut, d'origen plebeu. Era segurament fill de Marc Juni Brut, que va ser tribú de la plebs l'any 195 aC, o potser es tracta de la mateixa persona.

Va ser elegit cònsol l'any 178 aC i va dirigir la guerra contra els istris als que va sotmetre completament el 177 aC. L'any 171 aC va ser enviat com a ambaixador a l'Àsia per exigir assistència als aliats en la guerra contra Perseu de Macedònia. El 169 aC va ser candidat a la censura, però sense èxit. Segurament va ser el pare de Marc Juni Brut el jurista, i avi (fill de l'anterior) de Marc Juni Brut Acusador. També va ser pare de Dècim Juni Brut Gàl·lec (cònsol l'any 138 aC), avi de Dècim Juni Brut (cònsol el 77 aC) i besavi de Dècim Juni Brut Albí, un dels assassins de Juli Cèsar.

Referències 

Cònsols romans de la dècada del 170 aC
Ambaixadors romans
Gens Júnia
Tercera Guerra Macedònica
Morts a Roma
Diplomàtics italians
Polítics de Roma